Логово дракона () — американский приключенческий мультсериал, выдержанный в стилистике фэнтези, основанной на одноимённой компьютерной игре, выходивший на канале ABC, в субботу утром с 1984 по 1985 годы..

Сюжет 
Действие мультфильма разворачиваются в средневековье и основывается на одноимённой компьютерной игре. Отважный рыцарь сэр Дирк Бесстрашный (Dirk the Daring) защищает замок короля Этельреда и его дочь Дафни от различных монстров, злодеев и дракона Синджа.
С учётом того, что компьютерная игра содержала интерактивный элемент, где игроку предстояло сделать выбор, что меняло ход игры, аналогичную сюжетную составляющую так же было решено сохранить. Перед каждым наступлением рекламной паузы, Дирк сталкивался с дилеммой, и, в соответствии с духом игры, рассказчик озвучивал варианты возможных действий. После рекламной паузы, проигрывались исходы различных вариантов. Дирк почти всегда принимал правильные решения (хотя бывали и исключения).
Так же в мультфильме появляются и отрицательные персонажи (враги) из игры, кроме Синджа и его головорезов это король Ящеров, рыцарь-призрак, болотный монстр и другие.

Персонажи 
В мультфильме присутствуют как персонажи взятые из игры, так и добавленные специально для сериала
 Дирк Бесстрашный — главный герой, отважный рыцарь, ловкий и сильный, при этом весьма рассудительный. По сравнению с игрой его образ стал более мягким и радушным
 Принцесса Дафни — дочь короля Этельреда, непоседливая девчонка, постоянно лезущая в самую гущу событий. Питает определённые симпатии к Дирку. С учётом детской аудитории, на которую был рассчитан сериал, её образ был сильно подкорректирован по сравнению с игрой, в частности он стал менее откровенным
 Тимати — оруженосец Дирка, мечтает стать рыцарем, трусоват и немного неуклюж, зато находчив и справедлив
 Бертрам — конь Дирка, хоть и не разговаривает, но все понимает и постоянно помогает хозяину и его друзьям
 Этельред — любимый подданными король, отец Дафни и господин Дирка. Мечтателен и часто вспоминает былые годы, когда он сам был молодым рыцарем
 Сэр Блант — бестолковый рыцарь при дворе Этельреда, заносчив, мнит себя героем, недолюбливает Дирка и всегда делает из плохого положения дел худшее.
 Синдж — огромный дракон, живущий в собственном замке, практикует магию. Покушается захватить замок Этельреда, для чего, обычно, использует неистовых головорезов (Giddy Goons) и грязечеловеков (Mudmen), так же различные хитрости.

Список серий

DVD-релиз 
В 2011 году студия Warner Bros. выпустила все серии «Логова Дракона» на DVD с региональным кодом № 1. что предусматривает его доступность только для США

В России сериал ни на DVD, ни на VHS никогда не издавался и по ТВ не транслировался, однако для интернета были выпущены все серии с одноголосым переводом.

Примечания 

Мультсериалы США, запущенные в 1984 году
Мультсериалы США, завершённые в 1985 году
Мультсериалы США в жанре фэнтези
Мультсериалы о драконах